Mount Washington kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Mount Washington, British Columbia, berg,

USA 

 Mount Washington (New Hampshire), berg, Coos County, 
 Mount Washington, Massachusetts – ett samhälle

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar